Thomas Heftye henviser til:

 Thomas Heftye (1822-1886) – norsk bankier og friluftsmand
 Thomas Heftye (1860-1921) – norsk officer, telegrafdirektør og forsvarsminister